Rokitno (gemeente)
 Rokitno (powiat Bialski)
 Rokitno (powiat Międzyrzecki)
 Rokitno (powiat Strzelecko-drezdenecki)
 Rokitno (powiat Tomaszowski)
 Rokitno (powiat Lubartowski)
 Rokitno (Mazovië)
 Rokitno (Silezië)
 Rokitno (West-Pommeren)

Zie ook: 
 Rokitno Szlacheckie